Pilgrim se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Erik M. Pilgrim
 Robert Louis Cecil Pilgrim